Cañuelas puede referirse a:

 Cañuelas, ciudad argentina;
 el Partido de Cañuelas cuya cabecera es la ciudad homónima;
 Cañuelas Fútbol Club, equipo de fútbol del partido homónimo;
 la Estación Cañuelas del ferrocarril Roca, en la ciudad homónima; o
 Chaerophyllum hirsutum, planta herbácea de la familia de las apiáceas.